Дружелюбівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Дружелюбівська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Дружелюбівська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район

 Дружелюбівська сільська рада — колишня сільська рада Калинівського району Вінницької області, у серпні 2015 року увійшла до складу Калинівської міської громади